Черкаси-2 — футбольний клуб у 2000-2001 роках з міста Черкаси, фарм-клуб колишнього ФК «Черкаси»
 Черкаси-2 — проект будівництва нового мікрорайону міста Черкаси, розроблений 1984 року

Див. також 
 Черкаси